Дми́трий Супо́нин:
 Супонин, Дмитрий Владимирович (1918—1984) — Герой Советского Союза.
 Супонин, Дмитрий Геннадьевич (род. 1968) — российский актёр театра и кино.